Càrrecs
 Chief Executive Officer: Acrònim en anglès d'executiu en cap.
 Codi
 CEO (aeroport): Codi aeroportuari IATA de l'aeroport civil de Waco Kungo (Angola).
 Organitzacions:
 Catalunya Empresa Oberta: Associació d'empresaris i professionals catalans agrupats en favor de la independència de Catalunya.
 Centre d'Estudis d'Opinió: òrgan de la Generalitat de Catalunya dedicat a la realització d'estudis de comportament polític i electoral.
 Centre Excursionista d'Olot: Agrupació d'interessats en l'excursionisme a la població d'Olot (Garrotxa).
 Cercle d'Estudis Orientals: Associació universitària que promou la cultura de l'extrem Orient a Catalunya (Barcelona).